Drinka Milović – ex cestista jugoslava
 Goran Milović – calciatore croato
 Miloš Milović – calciatore montenegrino
 Milovan Milović – calciatore serbo